Aleluia — palavra de elogio ou louvor a Deus utilizada por cristãos e judeus
Aleluia (álbum) — da banda Diante do Trono
Aleluia, Gretchen — filme brasileiro de 1976 dirigido por Sylvio Back
Rede Aleluia — rede de rádios evangélicas brasileiras
Siriri (inseto) — casta de cupim com asas também conhecido como aleluia